Lord of the Lost — основанная в 2007 году немецкая готик-индастриал-метал-группа из Гамбурга, идеологом которой является вокалист Крис Хармс. Представят  Германию на Евровидении 2023.

История 

Группа основана гамбургским музыкантом Крисом «Лордом» Хармсом. Крис занимается музыкой с самого детства. В 5 лет  будущий музыкант начал брать уроки виолончели, а уже с 12 лет он начал играть в рок-группах.

Основав группу в 2007 году, Крис начал работу над первыми демо для дебютного альбома «Fears». Состав группы был собран из круга друзей-музыкантов Криса. После рассылки демо-группа подписала договор с Out Of Line Music, с которыми Крис успешно работал ранее в проекте UnterArt. Группа самостоятельно сняла клип на песню «Dry The Rain», и лейбл организовал Промо-CD, содержащий в себе первый сингл и клип, который был распространен на M’era Luna фестивале в 2009 году.  <p>

В феврале 2010 года был выпущен дебютный альбом «Fears». Группа сняла свой второй клип на песню «Last Words». Lord Of The Lost принимали участие в таких крупных фестивалях, как Wave Gotik Treffen, M’era Luna и Wacken Open Air. После этого они принялись за производство второго студийного альбома. В марте 2011 года выходит их второй сингл и видео на песню «Sex On Legs». За ним в апреле последовал концептуальный альбом «Antagony». <p>

В июле 2011 был запущен видеоблог на Youtube под названием «TV Of The Lost», где музыканты выкладывают видеоотчеты из тура. <p>

Начало 2012 года для группы ознаменовалось выходом EP «Beside & Beyond», который содержит альтернативные версии уже существующих хитов коллектива, а также ранее не издававшиеся композиции, написанные Крисом для The Pleasures. Кроме этого, была выпущена кавер-версия песни Леди Гага «Bad Romance». <p>

В июле команда посетила еще один крупный фестиваль Amphi Festival в Кёльне, а в августе выпустила альбом Die Tomorrow.<p>

23 мая 2014 группа выпустила альбом From The Flame Into The Fire.<p>

20 марта 2015 года вышел альбом Swan Songs. <p>

31 июля 2015 вышел EP Full Metal Whore.  <p>

29 июля 2016 вышел альбом Empyrean.    <p>   <p>

19 мая 2017 был подписан контракт с лейблом Napalm Records и анонсирован новый ансамблевый альбом "Swan Songs II", выход которого намечен на осень 2017 года.  <p>

8 июля 2017 группа выступила на Volle Kraft Voraus Festival 2017 совместно с группами Eisbrecher, Combichrist, Unzucht и другими.  <p>

3 августа группа выпустила свой 6-й студийный альбом Thornstar. 
Альбом Thornstar занял 6 место в официальном чарте Германии и пять недель подряд занимал 1 место в Deutsche Alternative Charts  <p> <p>

Состав

Текущий состав 
 Крис «Лорд» Хармс (Chris «Lord» Harms) — вокал, гитара, виолончель (с 2007 года)
 Класс Гринейд (Class Grenayde) — бас-гитара (с 2007 года)
 Джеред Дёрдж (Gared Dirge) —  фортепиано, синтезатор, ударные, гитара (с 2010)
 Пи Штофферс(Pi Stoffers) —  гитара (с 2016 года)
 Никлас Каль (Niklas Kahl)  —  барабаны (с 2017)

Бывшие участники 
 Sensai — гитара (2007—2010)
 Sebsta Lindström — гитара (2007—2011)
 Any Wayst — барабаны (2007—2011)
 Christian «Disco» Schellhorn — барабаны (2012—2014)
 Tobias Mertens — барабаны (2014—2017)
 Bo Six — гитара (2011— 2016)

Временная шкала

Дискография

Студийные альбомы 
 2010: Fears
 2011: Antagony
 2012: Die Tomorrow
 2014: From The Flame Into the Fire
 2016: Empyrean
 2018: Thornstar
 2021: Judas
 2022: Blood & Glitter

EP 
 2012: Beside & Beyond
 2015: Full Metal Whore
 2018: Ruins

Синглы 
 2009: «Dry The Rain»
 2011: «Sex on Legs»
 2014: «Afterlife»
 2014: «La Bomba»
 2016: «The Love Of God»

Концертные альбомы и сборники 
 2013: Give Our Hearts — Live auf St. Pauli
 2015: Swan Songs
 2015: A Night to Remember - Live Acoustic in Hamburg
 2017: Swan Songs II
 2018: Confession: Live at Christuskirche
 2019: Till Death Us Do Part: Best Of
 2020: Swan Songs III

Эксклюзивно для сборников 
 2011: «Do You Wanna Die Without A Scar» (на Sonic Seducer-Sampler Cold Hands Seduction Vol. 117)
 2011: «Death Doesn’t Kill You But I Do» (на Out of Line-Sampler Awake The Machines, Vol. 7)

Клипы 

 2009: «Dry the Rain»
 2010: «Last Words»
 2011: «Sex on Legs»
 2011: «Prison»
 2012: «Beyond Beautiful»
 2012: «Die Tomorrow»
 2013: «See You Soon»
 2013: «Kingdom Come» 
 2014: «Credo»
 2014: «Afterlife»
 2014: «La Bomba»
 2014: «Six Feet Underground»
 2015: «Lost in a Heartbeat»
 2015: «Full Metal Whore»

 2016: «The Love Of God»
 2016: «Drag Me To Hell»
 2016: «In Silence»
 2017: «Raining Stars»
 2017: «Waiting For You To Die»
 2017: «Lighthouse»
 2017: «The Broken Ones»
 2017: «My Better Me»
 2017: «Fists Up In The Air (Swan Songs II Version)»
 2018: «On This Rock I Will Build My Church»
 2018: «Morgana»
 2018: «Haythor»
 2018: «Black Halo»
 2018: «Forevermore»

 2019: «Loreley»
 2019: «Voodoo Doll»
 2019: «Till Death Us Do Part (2019 Version)»
 2019: «Ruins»
 2019: «Under the Sun»
 2020: «A one ton Heart»
 2020: «A Splintered Mind»
 2020: «Dying on the Moon (feat. Joy Frost)»
 2020: «We were young (feat. Heaven Can Wait Chor)»
 2021: «The Death of All Colours»
 2021: «Priest»
 2021: «For They Know Not What They Do»

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2007 году
Рок-группы Германии